Michael Molloy ist der Name folgender Personen:

* Michael Molloy (Leichtathlet) (Mick Molloy; * 1938), irischer Marathonläufer 
 Michael Joseph Molloy (M. J. Molloy; 1914–1994), irischer Dramatiker

Siehe auch:
 Mick Molloy
 Mike Molloy (Michael Molloy; * 1940), australischer Kameramann